Dies ist eine Liste aktiver geostationärer Satelliten. Sie sind auf ihren Orbitalpositionen von West nach Ost aufgelistet. Satelliten, welche sich inzwischen im Friedhofsorbit befinden, werden nicht genannt.

Erklärung 
 Position: Gibt die geostationäre Position des Satelliten an.
 Name: Nennt die aktuelle Bezeichnung des Satelliten.
 Andere Bezeichnungen: Gibt ehemalige oder alternative Bezeichnungen des Satelliten an.
 Startdatum: Nennt den Tag des Raketenstarts des Satelliten.
 Betreiber: Gibt den aktuellen Betreiber des Satelliten an.
 Verwendung: Bezeichnet die Art des Satelliten.
 Bemerkungen: Gibt weitere Informationen über den Stand der Mission.

Liste der Satelliten 
Stand der Liste:

Siehe auch 
 Liste der Fernsehsender
 Liste der Hörfunksender

Weblinks 
 Liste der geostationären Satelliten auf N2YO (englisch)
 Satelliten-Empfang
 Weltweite Satelliten-Frequenzlisten
 FlySat Satellitenpositionen und Frequenzlisten
 Täglich aktualisierte Satelliten-Frequenzlisten
 Satelliten Finder/Rechner zur Positionierung der Schüssel mit Google Maps (Englische Webpräsenz)

Geostationar
Liste (Medien)